Málkov is de naam van een tweetal gemeenten in Tsjechië:
 Málkov (okres Beroun), gemeente in okres Beroun
 Málkov (okres Chomutov), gemeente in okres Chomutov